Zwei vom gleichen Schlag steht für:

 Zwei vom gleichen Schlag (1983), US-amerikanischer Film von John Herzfeld
 Zwei vom gleichen Schlag (1996), deutscher Fernsehfilm von Konrad Sabrautzky